Aragóniai Eleonóra (1325–1375) szicíliai királyi hercegnő, Aragónia, Mallorca, Valencia, Szardínia királynéja, II. (Aragóniai) Péter szicíliai király legidősebb leánya
Aragóniai Eleonóra ciprusi királyné (1333–1417), I. (Aragóniai) Péter ribagorçai gróf leánya
Aragóniai Eleonóra kasztíliai királyné (1358–1382), IV. (Szertartásos) Péter aragón király és Aragóniai Eleonóra szicíliai királyi hercegnő (lásd fent) leánya
Aragóniai Eleonóra portugál királyné (1402–1445), I. (Antequerai) Ferdinánd aragón király leánya
Aragóniai Eleonóra (1426–1479), I. Eleonóra néven navarrai királynő, II. János aragón király és I. Blanka navarrai királynő kisebbik leánya
Aragóniai Eleonóra modenai hercegné (1450–1493), I. (Aragóniai) Ferdinánd nápolyi király idősebb leánya